Lizaso o Lisazo puede estar referido a:

Personas 
 Nydia Pereyra-Lizaso (1920-1998), compositora, pianista y educadora musical uruguaya.
 Oihan Lizaso, cuarto integrante de la banda de hardcore melódico 'Ezinean', por lo que con su incorporación, el grupo pasó entonces de trío a cuarteto.
 Pablo Lizaso (1966-2001), actor cómico argentino de televisión y teatro.
 Saúl Lisazo o Saúl Gustavo Lisazo Ozcoidi (1956-), actor y exfutbolista mexicano de origen argentino.

Toponimia 
 Lizaso, localidad española y concejo de la Comunidad Foral de Navarra, perteneciente al municipio de Ulzama.